Gai Ummidi Quadrat, governador de Síria
 Ummidi Quadrat (cònsol), nebot d'Antoní Pius i cònsol
 Ummidi Quadrat (conspirador), conspirador contra Còmmode